Винценцо Камиллери (; родился 6 марта 1992 года) — итальянский футболист, защитник. Игрок клуба «Терамо». Экс-игрок молодёжных сборных Италии.

Карьера 
Винченцо родился в Джеле, Сицилия. Камиллери начал свою карьеру в молодежной команде «Реджаны» и дебютировал в первой команде 19 декабря 2007 года в качестве замены, в домашней игре Кубка Италии 2007/08 против миланского «Интера», которая закончилась со счетом 4:1 и поражением для команды Камиллери. Позже в феврале 2008 года он стал предметом интереса со стороны английского клуба «Челси». В марте 2008 года, после своего 16-летия, он покинул «Реджану», чтобы переехать в Англию и вступить в академию клуба «Челси». Тем не менее, он получил двухмесячный запрет от итальянской федерации из-за нарушения правил трансферов, вызванных родителями Камиллери, которые не спросили разрешения у «Реджаны» до начала переговоров с лондонскими «аристократами». Запрет распространялся только на итальянские домашние игры. Итальянская федерация также согласилась на неопределенное время приостановить участие Камиллери на международном молодежном уровне в сборной Италии, а точнее, в сборной до 16-ти лет, за которую Винченцо играл во время своего переезда в «Челси». Однако, мальчик в конечном счете не смог обосноваться в Англии и вернулся в «Реджану» в январе 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на eurosport.ru 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Барлетта»
Игроки ФК «ФеральпиСало»
Игроки ФК «Паганезе»
Игроки ФК «Терамо»